Corum Group (Corum, Корум Груп) — украинская  компания. Производитель оборудования для горнодобывающей отрасли Украины и мира. Входит в состав энергетической компании ДТЭК Энерго.

История 
Точкой отсчета в истории компании считается 1889 год. Тогда был создан первый из четырех старейших заводов компании «Донецкгормаш», который занимался ремонтом и изготовлением простейшего шахтного оборудования. Спустя два года, в 1891 году создается завод «Свет шахтера» в Харькове. Еще одно предприятие компании «Дружковский машзавод» начало свою работу в 1893 году. Тогда в Дружковке был заложен чугунолитейный и сталелитейный завод, который выпускал рельсы для железной дороги. Начало массового выпуска горно-шахтного оборудования на заводе приходится на 30-е годы XX столетия. Еще через два года, в 1895 году, началось строительство завода в Горловке, который был ориентирован на ремонт импортной добычной техники, но практически сразу начал выпускать собственную продукцию. Предприятие получило название «Горловский машиностроитель». В 1944 году был создан «Шахтспецстрой» — предприятие, специализирующееся на проходке горных выработок в сложных горно-геологических условиях.
Именно эти предприятия стояли у истоков механизации добычи полезных ископаемых на территории бывшего СНГ и ряда европейских стран. С 2006 года начинается процесс объединения и консолидации активов под одним именем «Горные машины» (прежнее название компании). В ноябре 2013 года компания провела ребрендинг и стала называться Corum Group.

Примечание С августа 2014 года компания не контролирует предприятия «Донецкгормаш», «Донецкий энергозавод» и «Горловский машиностроительный завод» по причине захвата их представителями ДНР. По факту данных действий в соответствующие государственные органы Украины были поданы официальные заявления.

С 2015 года производит изготовление продукции в Волынской области.

В январе 2022 года впервые в промышленности Украины протестировало 5G-телеметрию. Компания также сотрудничает с Литовскими железными дорогами.

Менеджмент 
100 % уставного капитала компании владеет Систем Кэпитал Менеджмент. Генеральный директор — Потапов Михаил Владимирович. Правление компании состоит из 14 человек.

Деятельность 
Corum — один из крупнейших производителей оборудования в области горной добычи. Их техника работает на горнодобывающих предприятиях в 15 странах мира. Может добывать каменный уголь, железную и никелевую руды, калийные соли, гипс, цинк, алмазы и другие твердые полезные ископаемые.
Компания работает на Украине, в России, Белоруссии, Казахстане, Польше, Вьетнаме. Также, поставляет продукцию в Румынию, Грузию, Армению, Эстонию, Македонию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и другие страны. Среди покупателей — более 30 крупнейших добывающих холдингов, в активе у которых 400 шахт и карьеров, обогатительные фабрики, металлургические и машиностроительные предприятия.

Несколько лет назад компания открыла для себя новое направление бизнеса- шахтостроение. В 2012 году приступила к строительству двух стволов угольной шахты Nui Beo во Вьетнаме, которая принадлежит крупнейшей горнодобывающей корпорации в этой стране. В 2013 году подписала с ней Меморандум о расширении сотрудничества.

В июне 2021 года участвовала в выставке Уголь-Майнинг в Новокузнецке.

Показатели деятельности 
Основные финансовые показатели Corum Group (за 9 месяцев 2015 года):
 консолидированная выручка составила 1,2 млрд грн.
 объем заключенных контрактов составил 1,5 млрд грн
 доля экспорта выросла на 11 % и достигла отметки — 32 %. Рост показателя произошел за счет поставок во Вьетнам, Беларусь, Казахстан и Россию.
 объем инвестиций в производственные мощности составил 32,1 млн грн.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Официальное представительство в Facebook
 «Горловский машзавод» приостановил работу из-за военных действий в Горловке
 Corum заявляет о незаконности сделки от имени «Донецкгормаш»
 Corum Group создает СП в Китае
 Мы расширили контракт в 1,5 раза и продлили его до 2019 года — Яков Сидляренко
 Corum показал свою новую разработку на выставке в Польше
 Corum увеличил энергоэффективность оборудования на 25 %
 Corum освоил ремонт крупногабаритных карьерных экскаваторов

Машиностроительные компании
Компании Украины
Систем Кэпитал Менеджмент